Илоило:

Географические названия 
 Илоило (провинция) (Iloilo) — провинция на Филиппинах
 Илоило (город) (Iloilo City) — столица одноименной провинции Филиппин, административно независимая от неё

Персоналии 
 Илойло, Хосефа (Josefa Iloilo) — Фиджийский политик, президент Фиджи с 2000 года

Другое
Илоило — фильм режиссёра Энтони Чэня, вышедший на экраны в 2013 году
Илоило — аэропорт на Филиппинах